James Ivory kan syfta på:

* James Ivory (1729–1793), skotsk urmakare
 James Ivory (1765–1842), skotsk matematiker
 James Ivory, lord Ivory (1792–1866), skotsk jurist
 James Ivory (född 1928), amerikansk filmregissör